Příjmení Stieber nese více různých osobností:

 Miloslav Stieber (1865–1934) – český právník a profesor
 Mirko Stieber (* 1945) – český spisovatel a dramatik
 Vinzenz Stieber (???–???) – rakouský politik německé národnosti z Moravy